Ditak ima više značenja.

 Triamteren, lek
 Ditak (grad), Jermenija